Кабак — многозначное слово:
 Кабак — питейное заведение в дореволюционной России.
 Кабак — питейное заведение низкой пробы.
 Кабак — восточный термин, которым в русских документах XVI—XVII вв. называли поселения на Кавказе.

Топоним
 Кабак — деревня в Лепельском районе Витебской области Белоруссии.
 Кабак — село в Мангистауском районе Мангистауской области Казахстана.
 Кабак — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области Киргизии.
 Кабак — деревня в районе Фетхие, Турция.

Гидроним
 Кабак (Кабан) — река в Краснодарском крае, приток реки Ту.
 Кабак — река в Архангельской области, приток Юлы.

Фамилия
 Кабак, Аарон Авраам (1881—1944) — еврейский прозаик, один из пионеров художественной литературы на иврите.
 Кабак, Валерий Иванович (род. 1944) — проректор Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо.
 Кабак, Екатерина Борисовна (род. 1990) — российская актриса.
 Кабак, Илья Игоревич (род. 1964) - энтомолог, специалист по жужелицам.
 Кабак, Константин Степанович (1924—1998) — доктор медицинских наук, профессор. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1994).
 Кабак, Николай Пантелеевич  (1904—1979) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кабак, Нистор Петрович (1913–1937) – молдавский советский поэт.
 Кабак, Озан  (род. 2000 ) —  турецкий футболист.

Другое
 Кабак — тыква, название на юге России и Украины.
 Кабачок — разновидность тыквы.

См. также 
 Кабачок
 Кабаков
 Кабаково